Barrhead kan syfta på följande:
 Barrhead, Alberta, ort i Kanada
 Barrhead, Skottland, ort i Storbritannien